Ženská čtyřhra MUSC Health Women's Open 2021 probíhala okolo poloviny dubna 2021. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje s jednoletou licencí, zařazeného do kalendáře okruhu dodatečně kvůli pokračující pandemii koronaviru a zrušení některých turnajů.

Vítězem se stal nenasazený pár 19letých Američanek Hailey Baptisteová a Caty McNallyová, který ve finále zdolal australské turnajové jedničky Ellen Perezovou se Storm Sandersovou. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly  premiérovou společnou trofej. Baptisteová na okruhu WTA Tour vybojovala první deblový titul a pro McNallyovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  'Ellen Perezová /  Storm Sandersová  (finále)  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)  Misaki Doiová /  Nao Hibinová (odstoupily)  Arina Rodionovová /  Rosalie van der Hoeková (1. kolo, skreč)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

MUSC Health Women's Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021